YGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Havre-Saint-Pierre nel Québec (Canada)